Хвадагиани — грузинская фамилия. Известные носители:
 Хвадагиани, Вахтанг Абессаломович (род. 1972) — советско-грузинский футболист.
 Хвадагиани, Саба (род. 2003) — грузинский футболист.